La estación Mosconi forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida San Martín. Esta estación es operada por las líneas 57, 87  (sólo la plataforma a General Paz), 78, 123 y 176. Fue inaugurada el 27 de abril del 2016.

Características 

La estación consiste en dos plataformas desfasadas. Se accede a cada una mediante una rampa. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 

Toma su nombre de la avenida transversal, que a su vez homenajea a Enrique Mosconi, militar e ingeniero civil, conocido principalmente por haber sido pionero en la organización de la exploración y explotación de petróleo en Argentina. Ideólogo y primer presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Combinaciones 

La parada se encuentra a cuatro cuadras de la Estación Antonio Devoto de la Línea Urquiza. Adicionalmente pasan varios colectivos por la Avenida Mosconi.

Véase también 

 Villa Devoto
Metrobús (Buenos Aires)
Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobus? Página oficial del Metrobus
 Ya funciona el sexto Metrobus porteño, sobre avenida San Martín
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobus
 Mapa oficial del Metrobús San Martín

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Villa Devoto